Ветер с моря может означать:
 Ветер с моря — польский фильм 1930 года.
 Ветер с моря — картина американского художника Эндрю Уайета.
 Ветер с моря дул — песня Натали из одноимённого альбома.